Władysław Paszkowski (ur. 1912, zm. 2005) – polski żołnierz podziemia, żołnierz Armii Krajowej w stopniu kapitana
 Władysław Paszkowski (ur. 1932, zm. 2010) – polski kierowca rajdowy, działacz sportów samochodowych